Słonecki ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Duklan Słonecki (1859–1896), Mitglied des galizischen Landtags
 Zenon Słonecki (1831–1912), Mitglied des galizischen Landtags